est le titre anglais des œuvres suivantes :
Un meurtre est-il facile ?, roman policier d'Agatha Christie, publié en 1939 ; ce titre anglais est utilisé dans les volumes publiés au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le roman a conservé, dans ses diverses éditions en volume publiées à partir de 1939, le titre , utilisé antérieurement à la publication en volumes, lors des prépublications en feuilletons, dans la presse, tant américaine que britannique, de  à  ;
Un meurtre est-il facile ?, téléfilm américain, réalisé par Claude Whatham sur un scénario de Carmen Culver, initialement diffusé en 1982. Ce téléfilm recourt, dans les pays anglo-saxons, au titre du roman tel que publié en volume en 1939 au Royaume-Uni ;
, pièce de théâtre de Clive Exton, adaptée du roman d'Agatha Christie, jouée au Royaume-Uni à partir de 1992, et dont le texte est resté inédit en volume ou en revue ;
Un meurtre est-il facile ?, téléfilm britannique en cours de production, qui devrait être diffusé dans le courant de l'année 2008. Ce téléfilm, adapté du roman d'Agatha Christie, devrait utiliser le titre du roman tel que publié en volume en 1939 au Royaume-Uni. Ce téléfilm présentera une grosse différence par rapport au roman : l'adjonction du personnage de Miss Marple, de manière à intégrer cette histoire dans le cadre de la deuxième série télévisée Miss Marple, diffusée depuis 2004.